Název Macduff může znamenat:

 Macduff (palírna) – palírna whisky ve skotském městě Banff ve správní oblasti Aberdeenshire a hrabství Banffshire
 Macduff (město) – jedno z měst ve Skotsku v oblasti Aberdeenshire
 Macduff (šlechtic) – fiktivní postava z Shakespearova Macbetha
 Macduff (klan) – skotský rodinný klan